Белокриницкий комбинат хлебопродуктов () — предприятие пищевой промышленности в посёлке городского типа Белая Криница Великоалександровского района Херсонской области.

История 
Предприятие возникло в 1932 году, когда в соответствии с первым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР был построен элеватор.

Во время Великой Отечественной войны в ходе боевых действий и во время немецкой оккупации предприятие было полностью разрушено, но в дальнейшем началось его восстановление.

В 1959 году был построен и введён в строй новый элеватор.

В 1975 году были построены ещё два корпуса элеватора рабочим объемом 22,4 тыс. тонн.

В соответствии с 11-м пятилетним планом развития народного хозяйства СССР при элеваторе был построен крупный комбикормовый завод производственной мощностью 200 тыс. комбикормов в год (который был введен в эксплуатацию 5 февраля 1983 года).

В 1987 году КХП получил собственный маневровый тепловоз ТГМ23В.

После провозглашения независимости Украины комбинат перешёл в ведение министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла комбинат в перечень предприятий, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

После создания в августе 1996 года государственной акционерной компании "Хлеб Украины" комбинат стал дочерним предприятием ГАК "Хлеб Украины".

После создания 11 августа 2010 года Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины комбинат был включён в состав предприятий ГПЗКУ.

Современное состояние 
Основными функциями предприятия являются приём, сушка, хранение и отгрузка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя), а также семян масличных культур (рапса и подсолнечника).

Объемы хранения составляют 52,4 тыс. тонн (в том числе элеваторная — 30 тыс. тонн и складская — 22,4 тыс. тонн).

Примечания 

Предприятия Херсонской области
Предприятия мукомольно-крупяной промышленности СССР
Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины